est un mot anglais signifiant « épreuve de force ». Il peut faire référence à :

Sports 
 Showdown, handisport qui s'apparente au Air Hockey et au tennis de table.

Série télévisée 

 , titre original de Révélation,  de la  de  () ;
 , titre original de L'Épreuve de force,  et  de la 1 saison de  ;
 , titre original du Juste Discours,  de la  de .

Cinéma 

 , court métrage d'animation d'Izzy Sparber sorti en 1942 ;
 Showdown (Le Collier de fer), western américain de R. G. Springsteen sorti en 1963 ;
 Showdown, titre original du film américain  Duel dans la poussière, réalisé par George Seaton sorti en 1973 ;
 , film d'action de Robert Radler sorti en 1993 ;

 , film muet américain de Victor Schertzinger sorti en 1928 ;
 , western américain de Howard Bretherton sorti en 1940 ;
 , western américain de Dorrell McGowan et Stuart E. McGowan sorti en 1950 ;
 , film coréen de Park Hoon-jeong sorti en 2011.

Musique 
 , groupe de métal américain

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
Showdown (en), chanson de Britney Spears présente sur l'album In The Zone sorti le .

Album 

 , album d'Albert Collins, Robert Cray et Johnny Copeland sorti en  ;

 , album d' sorti le  ;

 , album d' sorti en  ;
 , album des  sorti le .

Voir aussi